Труново — название нескольких населённых пунктов в России:

 Труново — деревня в Городском округе Семёновский Нижегородской области.
 Труново — село в Краснозоренском районе Орловской области.
 Труново — деревня в Ярцевском районе Смоленской области.
 Труново — деревня в Калининском районе Тверской области.
 Труново — деревня в Ленинском районе Тульской области.
 Труново — упразднённая в 2004 году деревня в Волосовском районе Ленинградской области.